Салация (мифология) — в древнеримской мифологии божество солёной воды (моря) либо источников.
 Салация (малая планета) — транснептуновый объект, расположенный в поясе Койпера.
 Салация (город) — древнеримское название города Алкасер-ду-Сал в Португалии.
 Салация (род) — род растений семейства Бересклетовые ().